Filmy
 Niezniszczalni
 Niezniszczalni 2
 Niezniszczalni 3

 Albumy
 Niezniszczalni – album studyjny grupy Fanatic

Zobacz też 
 Niezniszczalne
 Niezniszczalny